

Вісьнева — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вісьнева — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства